Der Wettbewerb im Halbschwergewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 11. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 78 kg. Olympiasiegerin wurde die US-Amerikanerin Kayla Harrison vor Audrey Tcheuméo aus Frankreich. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Mayra Aguiar aus Brasilien und die Slowenin Anamari Velenšek.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbschwergewicht Frauen

Halbschwergewicht Frauen